Příjmení Břicháček nosí více významných osobností:

 Jaroslav Břicháček (1894–???) – český a československý politik
 Pavel Břicháček (* 1955) – český fotograf
 Václav Břicháček (1930–2010) – český psycholog